Рали Париж-Алжир-Дакар 1983, по-известно като Рали Париж-Дакар 1983, е петото издание на Рали Дакар.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари в Париж, а финалът е на 20 януари 1983 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Нигер, Горна Волта, Кот д'Ивоар, Мали, Мавритания и Сенегал и за първи път пресича пустинята Тенере. Участват общо 385 екипа (241 автомобила, 139 мотоциклета и 12 камиона), а до финала стигат 123 (84 автомобила, 29 мотоциклета и 8 камиона). Състезанието печелят белгийският автомобилен състезател Джаки Икс (автомобили), французинът Убер Ориол (мотоциклети), а най-напред сред камионите е французинът Жорж Гроан. При камионите няма отделно класиране, а общо с автомобилите. Този път няма предвиден почивен ден, но свирепа пясъчна буря води до неутрализирането на няколко скоростни отсечки и три дни принудителна почивка.

Инциденти 
На 14 януари, по време на неутрализилания етап от Ин Гал до Корхорго близо до Лео, Горна Волта, загива френският мотоциклетист Жан-Ноел Пиньо.

Докато пресичат пустинята Тенере, участниците са застигнати от пустинна буря и четиридесет от тях се изгубват, а някои от тях като Филип Васар и Жил Дешьол вървят през пустинята четири дни преди да бъдат открити от организатора Тиери Сабен.

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar - RETROSPECTIVE 1979-2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар